PSPV-PSOE — atual federação valenciana do Partido Socialista Operário Espanhol
 Partido Socialista do País Valenciano (histórico) — partido nacionalista histórico ativo durante a transição espanhola
Desambiguações de organizações
Desambiguações de política